Erdélyi István (1897–1987) építész, képzőművész, feltaláló. Művészneve: Erván.
 Erdélyi István (Ștefan/Stepan Erdélyi, 1905–1968) temesvári születésű sakkozó, román országos bajnok
Erdélyi István (? – ?) sportvezető
Erdélyi István (?) gyártásvezető
Erdélyi István (1931–2020) régész, történész
Erdélyi István (1944) vitorlázó, edző
Erdélyi István (1947) újságíró